Polystepha är ett släkte av tvåvingar. Polystepha ingår i familjen gallmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gallmyggor
Polystepha